Giulietta e Romeo es el título de diversas obras musicales:
Giulietta e Romeo (1789), ópera de Luigi Marescalchi.
Giulietta e Romeo (1796), ópera seria de Nicola Antonio Zingarelli.
Giulietta e Romeo (1825), ópera de Nicola Vaccai.
Giulietta e Romeo (1828), ópera de Eugenio Torriani.
Giulietta e Romeo (1922), ópera de Riccardo Zandonai.
 Giulietta e Romeo (2007), musical de Riccardo Cocciante.